Финалът за Суперкупата на България през 2010 г. е осмият мач от такъв тип. Срещата се играе между шампиона и носителя на купата на страната за изминалия сезон. Финалът през 2010 противопоставя Литекс като шампион и Берое като носител на купата на България.

За първи път след 2004 в битката за трофея не участва софийски отбор, а освен това и двата отбора финалисти никога не са печелили трофея дотогава. Литекс има 4 загубени финала, докато за Берое това е първи финал за суперкупата. След 4 неуспешни опита Литекс успява от петия, надигравайки Берое с 2:1 след продължения.

Суперкупа на България по сезони
Турнири по футбол в София